The Dog Doctor – cortometraggio del 1921 diretto da Fred Hibbard
The Dog Doctor – cortometraggio del 1931 diretto da Phil Whitman